Oxyruncus (scherpsnavels) is een monotypisch geslacht van zangvogels uit de familie Tityridae. De enige soort:
Oxyruncus cristatus (Scherpsnavel)

Tityridae